Monticola (vogels) is een geslacht van vogels uit de familie van de vliegenvangers (Muscicapidae)
 Monticola (schimmels) is een geslacht van schimmels uit de orde Capnodiales